Ла-Тур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Ла-Тур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Приморські